Рей Э́нтони (, 20 января 1922) — американский руководитель оркестра 1940-х — 1950-х годов. Тромпетист, последний оставшийся в живых участник оркестра Глена Миллера.

Энтони в общей сложности 2 года играл в оркестрах Глена Миллера и Джимми Дорси, потом в 1940-х годах собрал собственный оркестр (биг-бэнд). Среди его работ как композитора широко известна главная тема для телесериала 1950-х годов . Среди других примечательных записей оркестра Рея Энтони: заглавная тема сериала  (8 место в Billboard Hot 100 в 1959 году), комическая композиция «The Bunny Hop» и популярный сингл «Dancing in the Dark».

Также в 1950-е годы Энтони появлялся на экране в нескольких телесериалах и фильмах. В частности, он снялся в музыкальном фильме с Фредом Астером «Длинноногий папочка» (1955 год) (в роли самого себя, руководителя эстрадного оркестра).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Рей Энтони на сайте AllMusic
 
 Интервью Рея Энтони (8 октября 2008) на сайте National Association of Music Merchants

Родившиеся в округе Вашингтон (Пенсильвания)
Джазовые трубачи США
Руководители эстрадных оркестров
Аранжировщики по алфавиту
Аранжировщики США
Исполнители Ace Records
Исполнители Capitol Records
Ныне живущие столетние долгожители США